SPT é uma abreviatura e pode referir-se a:
 Sistema de processamento de transações
 Sondagem SPT - um processo de investigação do subsolo;
 Canal SPT - Canal televisivo de Portugal;
 Sociedade Paulista de Trote - área verde da Grande São Paulo.

Desambiguação